Lengyelország és Oroszország, illetve Szovjetunió között számos fegyveres konfliktus zajlott le fennállásuk alatt. Ezek:

 Kijevi expedíció (1018), lengyel győzelemmel ért véget.
 Első orosz–litván háború (1507–1508), lengyel–litván győzelemmel ért véget.
 Második orosz–litván háború (1512–1522), orosz győzelemmel ért véget.
 Harmadik orosz–litván háború (1534–1537), döntetlen eredmény.
 Báthory István livóniai hadjárata a livóniai háború (1558–1583) idején, lengyel–svéd–dán–norvég győzelem.
 Lengyel–orosz háború (1609–1618), lengyel győzelemmel ért véget.
 Szmolenszki háború (1632–1634), lengyel győzelemmel ért véget, az orosz támadást visszaverték és a status quo fennmaradt.
 Lengyel–orosz háború (1654–1667), orosz győzelemmel ért véget.
 Lengyel örökösödési háború (1733–1735) ?(1734–1738)?, döntetlen eredmény.
 Bari konföderáció (1768–1776), orosz győzelem.
 Lengyel–orosz háború (1792), orosz győzelem.
 Kościuszko-felkelés (1794), orosz győzelem.
 Novemberi felkelés (1830–1831), orosz győzelem.
 Januári felkelés (1863), a legjelentősebb lengyel–litván felkelés az Orosz Birodalomban, orosz győzelemmel ért véget (1865-ben fogták el az utolsó ellenállókat).
 Łódźi felkelés (1905), orosz győzelem.
 Szovjet nyugati offenzíva (1918–1919), lengyel győzelem.
 Lengyel–szovjet háború (1919–1921), lengyel győzelemmel zárult.
 Lengyelország szovjet megszállása (1939), szovjet győzelem.